Fenfushi  ist der Name folgender Inseln der Malediven:
 Fenfushi (Ari-Atoll), eine Insel im Verwaltungsatoll Alif Dhaal  
 Fenfushi (Dhaalu), eine Insel im Verwaltungsatoll Dhaalu
 Fenfushi (Raa-Atoll), eine Insel im Verwaltungsatoll Raa
 Fenfushi (Thaa), eine Insel im Verwaltungsatoll Thaa